Surrounded (Dream Theater), een nummer uit 1992 van de Amerikaanse progressieve-metalband Dream Theater
 Surrounded (Chantal Kreviazuk), een nummer uit 1996 van de Canadese singer-songwriter Chantal Kreviazuk
 Surrounded (Björk), een album uit 2006 van de IJslandse zangeres Björk
 Surrounded (Michael W. Smith), een album uit 2018 van de Amerikaanse zanger Michael W. Smith